Northwoods bezeichnet:

 Northwoods (Missouri), Stadt im US-Bundesstaat Missouri
 Operation Northwoods, ein US-amerikanischer Geheimplan zur verdeckten Kriegsführung der USA gegenüber Kuba

Siehe auch:

 Northwood